La DFB Cup 1985-86 fu la 43ª edizione del torneo. 64 squadre si sfidarono in sei turni. In finale il  sconfisse il  5 – 2.

Primo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24.08.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.08.1985

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11.09.1985

Secondo turno 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17.10.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.10.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.10.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.10.1985

Ripetizioni 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29.10.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30.10.1985

Ottavi di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12.11.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13.11.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16.11.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20.11.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.12.1985

Ripetizione 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18.12.1985

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19.12.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21.12.1985

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22.01.1986

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25.03.1986

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26.03.1986

Finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|03.05.1986

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 1985-1986

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1985
Calcio nel 1986
Edizioni della Coppa di Germania